Rocky Point (Montana)
Rocky Point (New York)
Rocky Point (Jamaica)